Jméno a příjmení Stanislav Hudeček má více nositelů:

 Stanislav Hudeček (malíř) (1872–1947) – český ilustrátor a malíř
 Stanislav Hudeček (poslanec) (1927–2010) – český politik a poslanec za KSČ